PLIN5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 463 амінокислот, а молекулярна маса — 50 791.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі, мітохондрії, ліпідних краплях.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки